Franciscani – abitanti di Barra de São Francisco
Franciscani – abitanti di São Francisco de Goiás
Franciscani – abitanti di São Francisco do Conde
Franciscani – abitanti di São Francisco do Pará